Mahesh Bhupathi e Elena Lichovceva hanno battuto in finale Kevin Ullyett e Daniela Hantuchová 6-2, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jared Palmer /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (Campioni)
 Kevin Ullyett /  Daniela Hantuchová (finale)
 Leander Paes /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Mike Bryan /  Liezel Huber (terzo turno)
 Jonas Björkman /  Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Elena Bovina (primo turno)

 Gastón Etlis /  Paola Suárez (primo turno)
 Bob Bryan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Barbara Schett (terzo turno)
 David Rikl /  Tathiana Garbin (secondo turno)
 Brian MacPhie /  Amanda Coetzer (terzo turno)
 Pavel Vízner /  Roberta Vinci (secondo turno)
 Martin Damm /  Květa Peschke (secondo turno)
 Robbie Koenig /  Els Callens (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2002